Adam Wolanin – calciatore polacco naturalizzato statunitense, attaccante
 Christian Wolanin – giocatore statunitense di hockey su ghiaccio
 Craig Wolanin – giocatore statunitense di hockey su ghiaccio
 Edward Wolanin – pianista polacco